Das Prague Open 1995 war ein Damen-Tennis-Sandplatzturnier in Prag. Es war Teil der WTA Tour 1995 und fand vom 9. bis 14. Mai 1995 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1995
Tennisturnier in Prag